Gerald Addington (1854–1915) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Sidmouth
 Gerald Addington (1882–1953) – brytyjski arystokrata, 5. wicehrabia Sidmouth